Greencastle (Indiana)
Greencastle (Missouri)
Greencastle (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos